Caritas in Veritate (Любовь в истине) — заключительная из трёх энциклик Папы римского Бенедикта XVI, опубликованная 29 июня 2009 года.

Тематика и публикация 
Первоначально энциклика была опубликована на 7 языках: итальянском, английском, французском, немецком, польском, испанском и португальском; затем переведена на многие другие языки. Необычным являлось то обстоятельство, что среди языков оригинала публикации отсутствовала латынь, более того, перевод энциклики на латынь вызвал ряд затруднений.

Подзаголовок работы — «О целостном человеческом развитии в любви и истине». Главная тема энциклики — проблемы глобального развития и прогресса на пути достижения общего блага. В энциклике содержатся подробные размышления над экономическими и социальными проблемами. Выход Caritas in Veritate был приурочен к 40-летию публикации энциклики Populorum Progressio Павла VI и во многом перекликается с ней по затронутым вопросам.

Энциклика разделена на 6 глав, введение и заключение.

Русский перевод энциклики был выпущен московским издательством францисканцев осенью 2009 года.

Структура 

 Введение
 Послание энциклики Populorum progressio
 Человеческое развитие в наше время
 Братство, экономическое развитие и гражданское общество
 Развитие народов, права и обязанности, окружающая среда
 Сотрудничество человеческой семьи
 Развитие народов и техника
 Заключение

Отклики 
Энциклика широко обсуждалась как в церковных, так и в светских кругах. По сообщению Financial Times энциклика вызвала дискуссию на саммите большой восьмёрки в Италии в июле 2009 года. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее критиковала Папу, положительно оценила Caritas in Veritate.

Caritas в Veritate получила позитивные отклики католических кругов, а также со стороны протестантов и мусульман.

В отзывах отмечалось, что новым словом в энциклике стала связь между «социальной этикой» и «этикой жизни», а также призыв Папы к тому, что наряду с договорной логикой рынка (давать, чтобы получать) и логикой закона политического пространства (давать, потому что обязан), должна существовать и логика чистой благодарности (давать просто потому, что это благо). В комментариях на энциклику подчёркивалось, что она ясно говорит о недопустимости политизации учения Церкви «Церковь не предлагает технических решений, и не претендует на вмешательство в государственную политику».

Примечания

Ссылки 
 Текст энциклики на сайте Святого Престола (белорусский, китайский, нидерландский, английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, латынь, польский, португальский, испанский) 
 Русский текст энциклики
 http://visnews-en.blogspot.ru/2009/07/summary-of-encyclical-caritas-in.html 
 «Папа знает, куда идти» — Отклики на энциклику Caritas in Veritate

Бенедикт XVI
Папские энциклики
Католическое социальное учение